Wahlkreis 142 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 142
 Landtagswahlkreis 142